Козинський Варлаам ( 1666) — архієпископ-номінат Смоленської архієпархії Руської Унійної Церкви.
 Дмитро Козинський (? — після 1577) — руський, волинський боярин, представник роду Кирдійовичів.
 Козинський Євген Лаврентійович — радянський і український кінооператор.
 Козинський Фелікс Юзефович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Косинський
Слов'янські прізвища